Blunstone ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Blunstone (* 1945), britischer Popmusiker
 Frank Blunstone (* 1934), englischer Fußballspieler